Le terme Veilleux est un patronyme de famille d'origine française, qui peut désigner :

Personnalités 
David Veilleux (né le  à Québec) est un cycliste canadien.
Jessy Veilleux est un peintre cache numérique québécois.
Laurier Veilleux (Saint-Benjamin, le -) est un poète québécois.
Stéphane Veilleux (né le  à Beauceville, Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponymes 

 Rivière Veilleux, un affluent de la rivière Famine (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme